Boszorkányok 1967-es olasz film Mauro Bolognini, Vittorio De Sica, Pier Paolo Pasolini, Franco Rossi és Luchino Visconti rendezésében
 Boszorkányok 1990-es brit film Nicolas Roeg rendezésében
 Boszorkányok 2010-es amerikai film Robert Zemeckis rendezésében